Zonheuvel (heuvel bij Doorn), een heuvel op de Utrechtse Heuvelrug
 landgoed Zonheuvel, een landgoed dat zich op deze heuvel bevindt
Maarten Maartenshuis, vroeger Zonheuvel, het huis op dit landgoed
 De Zonheuvel, villa in de gemeente Soest
 Zunnebelt, een heuvel bij de Nederlandse plaats Vorden
 Zonneberg (gangenstelsel), gangenstelsel in de Sint-Pietersberg (Maastricht)
 De Zonneberg, hoeve op de Sint-Pietersberg